Port Byron steht für: 

 Port Byron (Illinois), Dorf im Rock Island County, Illinois, USA 
 Port Byron (New York), Dorf im Cayuga County, New York, USA 
 Port Byron Township, Township im Rock Island County, Illinois, USA